PST – skrót od Poznański Szybki Tramwaj
 PST – oznaczenie czasu pacyficznego (ang. Pacific Standard Time)